Menta de agua puede referirse a:
 El nombre común de la planta Clinopodium multiflorum
 El nombre común de la planta Galeopsis tetrahit
 El nombre común de la planta Mentha aquatica.
 El nombre común de la planta Mentha suaveolens.